Madritsch ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Madritsch (* 2005), österreichischer Fußballspieler
 Julius Madritsch (1906–1984), österreichischer Judenretter und „Gerechter unter den Völkern“
 Karl Madritsch (1908–1986), Schweizer Maler und Graphiker
 Klaus Madritsch (* 1943), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Renate Madritsch, österreichische Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin
 Thomas Madritsch (* 1965), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler